Перл Харбор, лука на Хавајима
Напад на Перл Харбор, један од најзначајнијих момената Другог светског рата
Перл Харбор (филм), филм из 2001. године.